UT1 peut faire référence à :
 abréviation de l'université Toulouse 1 Capitole,
 une valeur particulière du temps universel (UT),
 Unreal Tournament (le « 1 » étant alors utilisé pour différencier ce jeu de ses suites)
 UT-1, une chaîne de télévision publique ukrainienne, appartenant à la Compagnie nationale de télévision ukrainienne.
 UT-1, premier tome de la série de livres UT, écrit par Leytan Stavros.

Code